De FIM MotoGP Rookies Cup 2007 was het eerste seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde 8 wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 25 maart op het Circuito Permanente de Jerez verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 3 november op het Circuit Ricardo Tormo Valencia verreden.

De Franse rijder Johann Zarco behaalde dit seizoen de titel.

Kalender

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2007
Motorsport in 2007